Secure Sockets Layer, een encryptieprotocol
Solid-state lighting, een type verlichting
Solid State Logic, een fabrikant van analoge en digitale mengtafels voor muziek, zendstations, films en nabewerking